AGM-22 – przeciwpancerny pocisk kierowany
 USS Range Sentinel (AGM-22) – amerykański okręt